Амброзія — їжа олімпійських богів.
 Амброзія — рослина родини айстрових.

Посилання 
Амброзія  // ВУЕ